Locks ist der Familienname von: 

 Damon Locks (* 1967/68), US-amerikanischer Bildender Künstler und Musiker
 Freddy Locks (* 1977), portugiesischer Reggaemusiker

Siehe auch: Dreadlocks